

Geografia

Svizzera 
 Distretto di Surselva – ex distretto (Canton Grigioni)
 Regione Surselva – regione (Canton Grigioni)